Stras - een op diamant gelijkend materiaal dat voor sieraden wordt gebruikt
 Georg Friedrich Strass (1701 - 1773) - Frans juwelier en sieradenfabrikant
 Strass (film) (2001) - een film van de Vlaamse regisseur Vincent Lannoo
 Strass im Zillertal 

 Straß (Herzogenrath)
 Straß (Hürtgenwald)
 Straß im Attergau
 Straß im Straßertale
 Straß in Steiermark